La Déclaration de Bangkok (1967) créant l'ASEAN.
 La Déclaration de Bangkok (1993) sur les droits de l'homme, en suite et parallèle de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme tenue alors à Vienne.
 La Déclaration de Bangkok (2000), de la dixième  conférence de la Cnuced
 La déclaration de Bangkok (2003) de l'APEC